Massimo Cicconi (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Lorenzo Cicconi Massi (1966) – fotografo e regista italiano
 Umberto Cicconi (1958) – fotoreporter italiano